Smithson peut se référer à :

Patronyme

 James Smithson (1770-1829), un chimiste anglais
 Harriet Smithson (1800-1854), une actrice irlandaise
Forrest Smithson (1884-1962), un athlète américain
 Peter Smithson (1923-2003), architecte britannique
 Alison Margaret Smithson (1928-1993), architecte britannique
 Robert Smithson (1938–1973), un artiste
John Smithson (né en 1963), un musicien britannique
 Jerred Smithson (né en 1979), joueur de hockey sur glace canadien.

Prénom
 Smithson Tennant (1761-1815), chimiste britannique.

Autre
 Gladys Smithson, un personnage de Ayashi no Ceres.
 Max Smithson, un personnage de la série Metal Gear

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 
 
 
 
Patronyme anglais